PKF steht für:
 Pakistan Korfball Federation, pakistanischer Korfball-Verband
 Park Falls Municipal Airport, Park Falls, Wisconsin, USA (IATA-Code)
 Pfadi Kanton Freiburg, Freiburger Pfadfinderverband, siehe Pfadi Freiburg
 PKF International, weltweites Wirtschaftsprüfungs-Netzwerk

Abkürzung